Onderdistrict in Indonesië
 Kebasen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kebasen (Kebasen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kebasen (Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
Station in Indonesië
 Station Kebasen, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java